Cappellesi – abitanti di Cappella (Bacoli)
Cappellesi – abitanti di Cappella Maggiore
Cappellesi – abitanti di Cappelle dei Marsi
Cappellesi – abitanti di Cappelle sul Tavo